Хорошково — топоним:

Хорошково — бывшая деревня в Рогнединском районе Брянской области
Хорошково — деревня в Хиславичском районе Смоленской области